Gorzyca ist der Name dreier polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Gorzyca (Międzyrecz) (ehemals Ober Görzig, Kreis Meseritz/Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Gorzyca (Lubin) (ehemals Lerchenborn, Kreis Lüben/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Gorzyca (Malechowo) (ehemals Göritz, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch: Górzyca